Die Arteria pudenda externa („äußere Schamarterie“) ist eine Schlagader der Leistenregion.

Mensch 

Die Arteria pudenda externa entspringt beim Menschen aus der Arteria epigastrica externa unterhalb des Leistenbands und tritt durch die Fascia cribrosa. Dort teilt sie sich in zwei Gruppen:
Die Rami scrotales anteriores („vordere Hodensackäste“) bzw. Rami labiales anteriores („vordere Schamlippenäste“) versorgen die Haut des Hodensacks beziehungsweise der äußeren Schamlippen.
Die Rami inguinales („Leistenäste“) versorgen die Haut der Leistenregion und die Leistenlymphknoten.

Veterinäranatomie 

Bei den meisten anderen Säugetieren entspringt die Arteria pudenda externa zusammen mit der Arteria epigastrica caudalis aus der Arteria profunda femoris – dieser gemeinsame Gefäßstamm wird als Truncus pudendoepigastricus bezeichnet. Anschließend zieht die Arteria pudenda externa durch den Leistenkanal und teilt sich in zwei Hauptäste:
Der Ramus scrotalis ventralis („bauchseitiger Hodensackast“) bzw. Ramus labialis ventralis („bauchseitiger Schamlippenast“) zieht zum Hodensack beziehungsweise den Schamlippen. Bei der Stute und Kuh wird er auch als Arteria mammaria caudalis („hintere Euterarterie“) bezeichnet, da er den Hauptzufluss zum Euter darstellt.
Die Arteria epigastrica caudalis superficialis zieht an der Bauchwand in Richtung Nabel.

Literatur 
 Walther Graumann, Dieter Sasse (Hrsg.): Sinnessysteme, Haut, ZNS. Periphere Leitungsbahnen (= CompactLehrbuch Anatomie. Bd. 4). Schattauer, Stuttgart u. a. 2005, ISBN 3-7945-2064-5, S. 596.
 Uwe Gille: Herz-Kreislauf- und Abwehrsystem, Angiologia. In: Franz-Viktor Salomon, Hans Geyer, Uwe Gille (Hrsg.): Anatomie für die Tiermedizin. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Enke, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-8304-1075-1, S. 404–463.

Pudenda externa